В 1927 году произошли следующие события в области науки:

События 
 20—21 мая — первый беспосадочный трансатлантический перелёт, совершённый американским лётчиком Чарлзом Линдбергом.
 В Москве прошло открытие «Первой мировой выставки межпланетных аппаратов и механизмов» — первой в истории международной выставки по космонавтике.
 Нильс Бор и Вернер Гейзенберг сформулировали Копенгагенскую интерпретацию.
 Американскими учёными Клинтоном Дэвиссоном и Лестером Джермером проведён Опыт Дэвиссона — Джермера — физический эксперимент по дифракции электронов.
 Немецкий физик Вернер фон Гейзенберг ввёл в квантовую физику понятие «принципа неопределённости».

Родились 
 29 января — , канадский химик-технолог, изобретатель щелочных и литиевых батареек (ум. в 2004).
 16 марта — Владимир Комаров, лётчик-космонавт, командир первого в мире экипажа из трёх человек (ум. в 1967).
 4 сентября — Джон Маккарти, американский информатик, автор термина «искусственный интеллект», изобретатель языка Лисп (ум. в 2011).
 20 ноября — , японский математик и поэт (ум. в 2006).

Скончались 
 3 января — Карл Рунге, немецкий математик, физик и спектроскопист (род. 1856).
 16 октября — Йован Цвиич, сербский географ, этнограф и геолог (род. 1865).
 24 января — Франсуа Турпен, французский химик-органик, работал в области разработки взрывчатых веществ (род. 1848).
 9 февраля — Чарлз Уолкотт, американский палеонтолог (род. 1850).
 16 февраля — Людвиг Радлькофер, немецкий ботаник, миколог (род. 1829).
 23 февраля — Франц Штефани, немецкий ботаник (род. 1842).
 27 февраля
 Владимир Михельсон, российский физик и геофизик, метеоролог (род. 1860).
 Каспер ван Оверем, нидерландский миколог (род. 1893).
 2 марта — Ян Кашпар, чешский инженер, авиаконструктор, пионер чешской авиации (род. 1883).
 22 марта — Чарльз Сарджент, американский ботаник (род. 1841).
 25 марта — Эмиль Закс, австрийский экономист (род. 1845).
 9 апреля
 Александр Генкель, российский учёный-биолог, педагог и просветитель (род. 1872).
 Георг-Оссиан Сарс, норвежский морской биолог и зоолог беспозвоночных (род. 1837).
 24 апреля
 Карл Айгенман, немецко-американский ихтиолог (род. 1863).
 Пётр Броунов, русский географ и метеоролог (род. 1853).
 4 мая
 Фридрих Фаупель, немецкий ботаник (род. 1876).
 Густав Чермак, австрийский минералог и петрограф (род. 1836).
 5 мая — Адольф Мите, немецкий учёный, один из пионеров цветной фотографии (род. 1862).
 10 мая — Андрей Торопов, российский книговед и библиограф. Создатель первой в Москве общедоступной детской библиотеки (род. 1851).
 18 мая — Никифор Бегичев, русский моряк, полярный путешественник (род. 1874).
 31 мая — Винченцо Черулли, итальянский астроном и математик (род. 1859).
 6 июня — Даниил Щербаковский, русский и украинский этнограф (род. 1877).
 12 июня — Лев Тарасевич, российский и советский иммунолог, эпидемиолог, микробиолог, патолог, организатор здравоохранения и медицинской науки (род. 1868).
 30 июня — Эдуард Луи Труэссар, французский зоолог (род. 1842).
 5 июля — Альбрехт Коссель, немецкий биохимик, физиолог, удостоенный в 1910 году Нобелевской премии по физиологии и медицине (род. 1853).
 14 июля — Леонид Лахтин, российский математик (род. 1863).
 17 июля — Магнус Миттаг-Леффлер, шведский математик (род. 1846).
 25 июля — Рудольф Магнус, немецкий фармаколог и физиолог (род. 1873).
 29 июля — Фердинанд Курльбаум, немецкий физик-экспериментатор, автор научных трудов по оптике, спектроскопии, физике теплового излучения (род. 1857).
 30 июля — Фридрих Биттер, немецкий ботаник, лихенолог и птеридолог (род. 1873).
 3 августа — Эдвард Титченер, англо-американский психолог-экспериментатор (род. 1867).
 8 августа — Джордж Чэмпион, английский энтомолог (род. 1851).
 13 августа — Ларс Ромелль, шведский миколог (род. 1854).
 14 августа — Лев Штернберг, российский и советский этнограф (род. 1861).
 17 августа — Эрик Фредгольм, шведский математик (род. 1866).
 21 августа — Уильям Бёрнсайд, английский математик-алгебраист (род. 1852).
 2 сентября — Алексей Бобринский, русский археолог, политический и государственный деятель (род. 1852).
 20 сентября — Сергей Жегалов, русский и советский растениевод, генетик-селекционер, педагог (род. 1881).
 22 сентября — Шиплей, Артур Эверетт, английский зоолог (род. 1861).
 29 сентября — Виллем Эйнтховен, нидерландский физиолог, основоположник электрокардиографии (род. 1860).
 30 сентября — Самуэль Гарман, американский герпетолог и ихтиолог (род. 1843).
 1 октября — Василий Константинович фон Анреп, российский врач, физиолог и фармаколог, профессор медицины, вошедший в историю как пионер местного анестезирования (род. 1852).
 2 октября — Сванте Август Аррениус, шведский физикохимик, лауреат Нобелевской премии по химии (род. 1859).
 4 октября — Михаил Яновский, российский терапевт (род. 1854).
 12 октября — Бенджамин Джексон, британский ботаник (род. 1846).
 2 ноября — Константин Глинка, российский и советский почвовед (род. 1867).
 11 ноября — Вильгельм Иогансен, датский биолог (род. 1857).
 2 декабря — Пауль Грот, немецкий минералог (род. 1843).
 10 декабря — Семён Зимницкий, русский терапевт (род. 1873).
 14 декабря — Юлиан Сохоцкий, русский математик польского происхождения (род. 1842).
 18 декабря — Арсен Старков, русский и украинский биолог (род. 1874).
 21 декабря — Людвиг Байсснер, немецкий ботаник и дендролог (род. 1843).
 24 декабря — Владимир Бехтерев, русский медик-психиатр, невропатолог, физиолог, психолог, основоположник рефлексологии и патопсихологического направления в России (род. 1857).

Награды

Нобелевские премии 
 Физика — Артур Холли Комптон — «За открытие эффекта, названного его именем», Чарлз Томсон Риз Вильсон — «За метод визуального обнаружения траекторий электрически заряженных частиц с помощью конденсации пара».
 Химия — Генрих Отто Виланд — «За исследования строения жёлчных кислот и аналогичных соединений».
 Медицина и физиология — Юлиус Вагнер-Яурегг.
 Литература — Анри Бергсон — «В знак признания его ярких и жизнеутверждающих идей, а также за то исключительное мастерство, с которым эти идеи были воплощены».

Медаль Копли 
 Чарльз Скотт Шеррингтон.

Медаль Волластона 
 .

См. также

Примечания